gevlekte witsnuitlibel
 noordse witsnuitlibel
 oostelijke witsnuitlibel
 sierlijke witsnuitlibel
 venwitsnuitlibel